Подебради 1936 — международный шахматный турнир, проводился администрацией чехословацкого курорта с участием 18 шахматистов с 4 по 26 июля.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com
 Информация о турнире на сайте chessgames.com
 Информация о турнире на сайте 365chess.com

Спорт в Чехословакии в 1936 году
Июль 1936 года
1936 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в Чехословакии